Титул повинні були захищати Вікторія Азаренко та Ешлі Барті, але жодна з них цього року не грала.

Турнір виграли Сє Шувей та Барбора Стрицова, здолавши в фіналі пару Анна-Лена Фрідзам / Ралука Олару  з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари
Чотири пари з найвищим рейтингом починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання
Сітка 

Italian Open - Doubles
Women's Doubles